HWK est un sigle qui peut désigner : 
 Hartmannswillerkopf ;
 , une entreprise allemande ;
 .